

Cinema
 The Showdown – film del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Showdown – film del 1923 diretto da Duke Worne
 The Showdown – film del 1928 diretto da Victor Schertzinger
 The Showdown – film del 1940 diretto da Howard Bretherton
 The Showdown – film del 1950 diretto da Dorrell McGowan e Stuart E. McGowan
 The Showdown – film del 2006 diretto da Antony Sestito e Fulvio Sestito

Musica 
 The Showdown – gruppo musicale christian metal statunitense
 The Showdown – album del progetto Allen/Lande del 2010

Pagine correlate 
 Showdown